Авиньо́ () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 63,25 км². Население — 2 336 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Información de Avinyó 

Муниципалитеты Барселоны